Il existe beaucoup de théorèmes de George Pólya, parmi lesquels :
le théorème de Pólya sur la récurrence ou non des marches aléatoires.
le théorème de dénombrement de Pólya, dans le cadre des actions de groupes,
le théorème de Pólya sur le jeu de pile ou face,
le théorème de Pólya sur les fonctions entières qui assure que si une telle fonction envoie tout entier naturel sur un nombre entier et si son ordre n'est pas trop grand, alors c'est un polynôme,
le théorème de Fatou-Pólya sur le cercle de convergence,
l'inégalité de Pólya, qui majore la mesure de Lebesgue de l'ensemble de sous-niveau d'un polynôme,
le théorème de Fueter-Pólya sur les bijections quadratiques de ℕ dans ℕ.